Onowaembo (Gunungsitoli Idanoi), een plaats in Indonesië
Onowaembo (Lahomi), een plaats in Indonesië
Onowaembo (Gunung Sitoli), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing